Борисюк () — украинская фамилия. Известные носители:

 Борисюк, Александр Евстафьевич (1921—1945) — Герой Советского Союза.
 Борисюк, Виталий Николаевич (род. 1963) — украинский актёр, телеведущий, продюсер.
 Борисюк, Иван Иванович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Борисюк, Михаил Демьянович (род. 1934) — советский и украинский конструктор бронетехники, Герой Украины.